Ocra steht für:
 Okra, Gemüse-Eibisch, Abelmoschus esculentus, Malvengewächs
 Nanos, Name des Gebirges in der antiken Geographie
 Razdrto (Pass), Name des Passes und der dortigen Handelsstation in der antiken Geographie

OCRA steht für:
 Ottmar Cramer, Lloyd Motoren Werk, ehemaliger Motorradhersteller, siehe Nürnberger Motorradindustrie#Lloyd bzw. Ocra
 OCRA (Algorithmus): OATH Challenge-Response Algorithm (RFC 6287)
 OCRA (Karosseriehersteller), ein ehemaliger italienischer Karosseriehersteller und Automobilzulieferer (1977–1990) 

Siehe auch:
 Orka

Abkürzung